La Temporada 2020 del Fútbol en Chile abarcó todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el año 2020, que estuvo marcado por la irrupción de la Covid-19, una Pandemia Vírica del Coronavirus, que interrumpió la actividad futbolística en Chile, por casi 6 meses.

Torneos de Equipos

Masculino

Femenino

Torneos de Selección



Equipos Masculinos

Primera División (Campeonato AFP PlanVital)

Primera B (Campeonato Juegaenlinea.com)

Segunda División Profesional

Tercera División A (Campeonato Diario La Cuarta)

Tercera División B

Equipos Femeninos

Primera División

Primera B 

A partir de esta temporada, los clubes de la Primera B masculina están obligados a contar con rama femenina pero aún falta la oficialización de la participación de los clubes faltantes.

Domésticos Masculinos

Primera División

Tabla

Campeón

Coeficientes 
Los coeficientes se calculan dividiendo la cantidad de puntos obtenidos entre la cantidad de partidos disputados en los torneos de Primera División de 2019 y 2020. Luego el coeficiente de 2019 se multiplica por 0,6 y el de 2020 por 0,4, para después sumarse ambos resultados. El equipo que tenga el peor coeficiente de rendimiento, descenderá de manera automática a la Primera B para la temporada 2021, además del colista de la clasificación anual del torneo y el perdedor de un partido entre los penúltimos de ambas tablas. 
En el caso de que un mismo equipo finalice colista de ambas tablas, el segundo descendido será el equipo que finalice en penúltima posición de la tabla ponderada y la promoción la jugarán el 17° de la tabla anual con el 16° de la tabla ponderada. Si es que el mismo equipo termina penúltimo este desciende automáticamente sin jugarse una promoción.
En el caso de los recién ascendidos Santiago Wanderers y Deportes La Serena, solo se contabilizarán sus puntajes de la temporada 2020, los que valdrán el 100% de la misma. 
En la temporada 2021, la categoría tendrá 17 equipos y para la temporada 2022 tendrá 16 equipos y se volverá a jugar con el formato, que se usó en las últimas temporadas.

Partido por el descenso del Campeonato PlanVital 2020 o Promoción 
El partido de promoción por el  descenso al Campeonato Juegaenlinea.com Primera B 2021, lo disputaron el equipo que ocupó el penúltimo lugar, de la tabla de la fase regular del Campeonato AFP PlanVital 2020, quien en este caso fue Colo Colo, al ser 16° de la tabla (Coquimbo Unido fue 18° de la fase regular y descendió de manera directa y Deportes Iquique fue 17°, sin embargo fue último en la tabla ponderada), contra el equipo que ocupó el penúltimo lugar de la tabla ponderada o la tabla de descenso, quien fue la Universidad de Concepción.

Se jugó a partido único, en cancha neutral, y debido a la pandemia de COVID-19, el partido será sin asistencia de público.

El ganador de este partido de definición fue Colo-Colo, por la cuenta mínima, con gol del argentino Pablo Solari, y se mantendrá en la Primera División para la temporada 2021, mientras que el cuadro de Concepción descenderá a la ''B'', acompañado de Deportes Iquique y Coquimbo Unido.

Domésticos Femeninos

Primera División

Grupo 1

Grupo B

Fase Final

Primera B 

Debido a la pandemia por el COVID-19, la temporada 2020 de la Primera B de Fútbol Femenino fue cancelada.

Conmebol Masculinos

Copa Conmebol Libertadores 2020 

Los equipos que participan en la Copa Libertadores de América 2020, a partir de enero de 2020, son:

 Chile 1: Universidad Católica Campeón de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Grêmio,  Internacional y  América de Cali; 2PG, 1PE, 3PP)

 Chile 2: Colo-Colo 2.º puesto de la Primera División de Chile 2019 y campeón de la Copa Chile 2019. (Eliminado en la Fase de grupos frente a  Jorge Wilstermann,  Athletico Paranaense y  Peñarol; 2PG, 0PE, 4PP)

 Chile 3: Palestino 3.º puesto de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en la Tercera fase clasificatoria frente a  Guaraní, 1:3)

 Chile 4: Universidad de Chile Subcampeón de la Copa Chile 2019. (Eliminado en la Segunda fase clasificatoria frente a  Internacional, 0:2)

Copa Conmebol Sudamericana 2020 

Los equipos que participan en la Copa Sudamericana 2020, a partir de febrero de 2020, son:

 Chile 1: Unión La Calera 4.º puesto de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en los Octavos de final frente a  Junior, 3(2):3(4))

 Chile 2: Coquimbo Unido 5.º puesto de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en las Semifinales frente a  Defensa y Justicia, 2:4)
 
 Chile 3: Huachipato 6.º puesto de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Fénix, 2:4)

 Chile 4: Audax Italiano 7.º puesto de la Primera División de Chile 2019. (Eliminado en la Segunda fase frente a  Bolívar, 2:4)

  CL Equipo 5: Universidad Católica como 3.° puesto del Grupo E de la Copa Conmebol Libertadores 2020. (Eliminado en los Cuartos de final frente a  Vélez Sarsfield, 3:4)

CONMEBOL Femeninos

Copa Libertadores Femenina 2020 

 Chile 1: Santiago Morning campeón Primera División 2019. (Eliminado en cuartos de final frente a  Corinthians, 0:7)

 Chile 2: Universidad de Chile Ganador del Play-offs para la Copa Conmebol Libertadores 2020. (Cuarto lugar perdió frente a  Corinthians, 0:4)

Selección Absoluta Masculina 
Originalmente Chile debía disputar la Copa América 2020, pero debido a la Pandemia de enfermedad por coronavirus esta fue atrasada para la Temporada 2021 del fútbol sudamericano. Así también las primeras dos fechas de las clasificatorias se vieron afectadas, cambiando su fecha de disputa aún por confirmar.

Enfrentamientos

Selección sub-23

Selección Absoluta Femenina

Enfrentamientos

Goleadores chilenos

Goleadores (clubes de 1° división y selección)

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Deporte en Chile en 2020
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 2020
Fútbol femenino en 2020